

События 
 Консулы: Публий Ювенций Цельс и Тит Ауфидий Гений Севериан (оба — плебеи); консул-суффект: Луций Нераций Марцелл (плебей); проконсул: Луций Бурбулей Оптат Лигариан (на Сицилии).
 Конец патриаршества в Константинополе Диогена, и смена его патриархом Елевтерием.

Родились 
 Клавдий Гален — греческий врач и анатом (умер ок. 216).

Скончались 
 Диоген  — епископ Византийский (114—129);
 Хосрой (Ороз) — царь Парфии из династии Аршакидов.

Примечания

См. также